Jure Šinkovec (ur. 3 lipca 1985 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu narciarskiego SSK Ilirija Lublana. Drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata w lotach narciarskich (2012). 

Zaczął skakać w wieku 6 lat. 3 października 2010 został rekordzistą skoczni imienia Adama Małysza w Wiśle-Malince. Podczas finału Letniego Pucharu Kontynentalnego skoczył 137,5 m. 

25 lutego 2012 w Vikersund skacząc podczas mistrzostw świata w lotach na odległość 215 metrów ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku.

W czerwcu 2016 zakończył karierę.

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Šinkovca na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 57.
 2008 – 46.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005 – 32.
 2006 – 50.
 2008 – 68.
 2011 – 15.
 2014 – 69.

Miejsca na podium LGP 
  Ałmaty – 30 sierpnia 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 64.
 2007 – 48.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 28.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 84.
 sezon 2004/2005: 108.
 sezon 2005/2006: 30.
 sezon 2006/2007: 64.
 sezon 2007/2008: 15.
 sezon 2008/2009: 102.
 sezon 2010/2011: 13.
 sezon 2014/2015: 52.
 sezon 2015/2016: 69.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Planica – 7 stycznia 2006 (2. miejsce)
  Sapporo – 12 stycznia 2008 (1. miejsce)
  Zakopane – 3 lutego 2008 (2. miejsce)
  Kranj – 20 lutego 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 8.
 2006: 72.
 2007: 24.
 2008: 16.
 2009: 83.
 2010: 16.
 2011: 7.
 2014: 8.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Lillehammer – 20 sierpnia 2005 (3. miejsce)
  Lillehammer – 21 sierpnia 2005 (2. miejsce)
  Velenje – 5 lipca 2008 (2. miejsce)
  Oslo – 19 września 2010 (3. miejsce)
  Wisła – 3 października 2010 (2. miejsce)
  Kranj – 3 lipca 2011 (1. miejsce)
  Stams – 9 lipca 2011 (3. miejsce)
  Frenštát pod Radhoštěm – 29 sierpnia 2014 (3. miejsce)
  Frenštát pod Radhoštěm – 30 sierpnia 2014 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 210.
 sezon 2012/2013: 51.
 sezon 2015/2016: 8.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 9 czerwca 2012 (1. miejsce)
  Râșnov – 26 września 2015 (1. miejsce)
  Râșnov – 27 września 2015 (2. miejsce)
  Zakopane – 17 stycznia 2016 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Lublanie